Tiefweiher ist ein Name von Seen:

 Tiefweiher (Baindt), See im Lauf des Sulzmoosbachs im Wald von Baindt, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Tiefweiher (Hintersteinbach), See im Lauf des Tiefweihergrabens bei Hintersteinbach, Gemeinde Ellenberg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Tiefweiher (Röhrach), Seengruppe neben dem Mohrbach vor Röhrach, Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern